Четыре корабля Королевского флота носили название HMS Temeraire, ещё один планировался, но был отменён:

 HMS Temeraire — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; захвачен у французов в 1759 году; продан на слом в 1784 году.
 HMS Temeraire — 98-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1798 году; блошкив в 1813; продан на слом в 1838 году.
 HMS Temeraire — казематно-барбетный броненосец; спущен на воду в 1876 году; с 1902 года стал учебным кораблем; был продан в 1921 году.
 HMS Temeraire — линейный корабль типа Беллерофон; спущен на воду в 1907 году; продан в 1921 году.
 HMS Temeraire — планировался как линейный корабль типа Лайон, заложен в 1939 году; отменен в 1944 году.